Кубок Беларуси по футболу 2004-2005 — 14-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране. Финал Кубка состоялся 22 мая 2005 года в Минске на стадионе «Динамо». Победителем Кубка стал футбольный клуб «МТЗ-РИПО» из Минска, обыгравший в финале со счётом 2:1 борисовский «БАТЭ».

1/32 финала 
Матчи состоялись 14 июля 2004 года

1/16 финала 
Матчи состоялись 14 и 15 августа, 25 сентября 2004 года  
Согласно жеребьёвке, мозырская «Славия» прошла в 1/8 финала автоматически.

1/8 финала 
Матчи состоялись 12 октября, 11 и 14 ноября 2004 года

1/4 финала 
Первые матчи - 3 апреля 2005 года  
Ответные матчи - 7 апреля 2005 года  

|}

1/2 финала 
Первые матчи - 12 апреля 2005 года  
Ответные матчи - 4 мая 2005 года  

|}

Финал

См. также 
 Кубок Белоруссии по футболу

Ссылки 
 RSSSF.COM

Футбол в Европе в 2005 году
2004/2005
Спорт в Белоруссии в 2005 году